Hanwula kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hanwula (socken i Kina, lat 40,29, long 105,85), Inre Mongoliet, 
 Hanwula (socken i Kina, lat 41,53, long 112,88), Inre Mongoliet, 
 Hanwula (socken i Kina, lat 44,78, long 118,75), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar